Airborne Early Warning, een aanduiding voor radarvliegtuigen
 All Elite Wrestling, een Amerikaanse organisatie voor professioneel worstelen